Die Gauliga Generalgouvernement 1942/43 war die zweite Spielzeit der Gauliga Generalgouvernement des Fachamtes Fußball. Vermutlich wurden erneut in den vier Distrikten Krakau, Radom, Warschau und Lublin des Generalgouvernements Distriktmeister ausgespielt, die dann im K.-o.-System aufeinander trafen. Ergebnisse und Distriktmeister sind nicht überliefert. Die Gaumeisterschaft sicherte sich der LSV Adler Deblin, verzichtete jedoch kriegsbedingt auf die Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft 1942/43. Für ihn rückte die SG Ordnungspolizei Warschau nach, die nach einem 3:1-Auswärtssieg gegen die BSG DWM Posen das Achtelfinale erreichte, dort jedoch nach einer 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Königsberg ausschied.

Weblinks 
 Gauliga Generalgouvernement 1942/43 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1942
Fußballsaison 1942/43